Insulander är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Insulander (1872–1958), svensk ingenjör
 Erik Insulander (1871–1939), svensk agronom och ämbetsman
 Ivar Insulander (1839–1919), svensk agronom.
 Lotta Insulander-Lindh (född 1950), svensk advokat
 Mia Edwall Insulander (född 1973), svensk advokat 
 Nils Insulander (1886–1972), svensk agronom
 Per Insulander (1927–2020), svensk sjömilitär